

Medicina
 Catetere Venoso Esterno
 CVE – Cardioversione Elettrica

Codici 
 CVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coveñas (Colombia)
 CVE – codice valutario ISO 4217 dell'Escudo di Capo Verde, valuta di Capo Verde
 CVE – hull classification symbol di Escort Aircraft Carrier – portaerei di scorta
 CVE – Common Vulnerabilities and Exposures
 CVE – Compagnie valdôtaine des eaux